

Cinema 
 At First Sight – film del 1917 diretto da Robert Z. Leonard
 A prima vista (At First Sight) – film del 1999 diretto da Irwin Winkler

Letteratura 
 At First Sight – romanzo di Walter de la Mare del 1930
 Ogni giorno della mia vita (At First Sight) – romanzo di Nicholas Sparks del 2005
 At First Sight – romanzo di Stephen J. Cannell del 2008

Musica 
 At First Sight – traccia dell'album Back to the Future Part III: Original Motion Picture Soundtrack del 1990
 At First Sight – album di Jeff Mills del 2002
 At First Sight – traccia dell'album Ethnicity di Yanni del 2003

Pagine correlate 
 Amore a prima vista (disambigua)
 Love at First Sight